Абсолютный чемпионат СССР по боксу 1944 года прошёл в Москве в ноябре-декабре. В соревнованиях участвовали 7 боксёров. Соревнования прошли по олимпийской системе в три круга (4 и 18 ноября и 2 декабря). Поединки имели продолжительность 5 раундов по 3 минуты. Абсолютным чемпионом страны в третий раз стал Николай Королёв, победивший в финале Евгения Огуренкова.

Ход соревнований

Ссылки 
 

Абсолютные чемпионаты СССР по боксу
Чемпионаты СССР в 1944 году
1944 год в боксе
Ноябрь 1944 года
Декабрь 1944 года
Соревнования по боксу в Москве
1944 год в Москве
Спорт в России в 1944 году